Houssay kan syfta på:
 Houssay, Loir-et-Cher
 Houssay, Mayenne